Le terme panique est une référence au dieu Pan en mythologie grecque, qui, suppose-t-on inspirait la peur aux ennemis de ses sujets par ses bruits.
 La panique ou peur panique est une terreur soudaine qui domine le raisonnement et affecte souvent des groupes de personnes.
 Une panique bancaire est un phénomène auto-réalisateur de « ruée » de déposants à leur banque, qui veulent retirer leur argent avant que la banque ne devienne insolvable.
C'est aussi un patronyme.

Évènements datés
 Panique est le nom donné aux émeutes qui se déclenchèrent en France, notamment dans les provinces du Dauphiné, de Franche-Comté, du Berry, du Périgord et d'Auvergne du 20 juillet au  pendant ce que l'on a appelé par la suite la Grande Peur.
 Panique est un mouvement (ou, comme l'affirmèrent ses fondateurs, un anti-mouvement) fondé en  par Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky, Jacques Sternberg, Olivier O. Olivier, Abel Ogier et Roland Topor.

Titres d'œuvres

Télévision 

 Panique (), série télévisée d'anthologie de mystère américaine, diffusée de  au .
 Panique !, téléfilm français réalisé par Benoît d'Aubert et diffusé en 2009.

Essai 

 Panique, essai de Frédéric Aranzueque-Arrieta consacré au mouvement homonyme publié en 2008.
 Pascal Hachet, "L'Homme aux morts", L'Harmattan, 2005. Récit de cure analytique d'un jeune homme qui souffrait d'attaques de panique. 
 Pascal Hachet, "La terreur en héritage. L'attaque de panique sur le divan", L'Harmattan, 2016. Récit de cure analytique d'un homme qui souffrait d'attaques de panique.

Cinéma 
 Panique, film réalisé par Julien Duvivier sorti en 1946 ;
 Panique, film réalisé par Jean-Claude Lord sorti en 1977 ;
 Panique (Bakterion), film réalisé par Tonino Ricci sorti en 1982.

Patronyme 

 Delphine Panique (née en 1981), dessinatrice française de bande dessinée.

Voir aussi

Lien externe